О́льга Валенти́новна Попо́ва (род. 15 сентября 1964, Асбест, Свердловская область, РСФСР, СССР) — российский политолог и социолог. Кандидат социологических наук, доктор политических наук, профессор. Профессор и заведующая кафедрой политических институтов и прикладных политических исследований факультета политологии СПбГУ. Заместитель главного редактора научного журнала «Политическая экспертиза».

Биография 
С 1981 по 1986 год обучалась на философском факультете Уральского государственного университета в Свердловске, по окончании которого получила распределение в Карагандинский государственный университет, где работала до 1989 г. В 1990—1993 гг. обучалась в аспирантуре философского факультета СПбГУ, по окончании которой успешно защитила кандидатскую диссертацию по политической социологии под руководством докт. филос. наук, проф. Артёмова Г. П.. В 2003 г. защитила докторскую диссертацию по политологии на тему «Политическая идентификация в условиях стабильности и трансформации общества».

В 1993—1994 гг. работала на кафедре политологии Санкт-Петербургского государственного технического университета им. Петра Великого в должности старшего преподавателя. С 1994 по 2009 г. работала на факультете философии и политологии СПбГУ на кафедре политических институтов и прикладных политических исследований (сначала в должности старшего преподавателя, с 1998 г. — доцентом, а с 2004 г. — профессором). С октября 1997 г. по ноябрь 2008 г. — заместитель декана факультета философии и политологии СПбГУ по работе с аспирантами и докторантами. С ноября 2009 г. является профессором кафедры политических институтов и прикладных политических исследований на образованном в том же году факультете политологии СПбГУ. В январе 2010 г. избрана заведующей этой кафедрой.

Основные работы 
О. В. Попова является автором более 190 научных публикаций, среди которых особенно известны следующие:

Монографии и учебники

Статьи и главы в коллективных трудах 
 Попова О. В. Формирование имиджа политика и государственного служащего. Спичрайтерство в политико-административном управлении // Политико-административное управление. Учебник / Под ред. В. С. Комаровского и Л. В. Сморгунова. М.: Изд-во РАГС, 2004. С.447-468.
 Попова О. В. Консервативные ценности в политическом сознании населения (параграф в учебном пособии) // Введение в проблематику российского консерватизма. Учеб. пособие. СПб.: Издательский Дом С.-Петербург. гос. ун-та, 2007. Гл. 7. § 2.С. 376—395.
 Попова О. В. Особенности спичрайтерства в государственном управлении и политике (глава в учебнике) // Государственная политика и управление. Учебник в 2-х част. Ч.2. (Уровни, технологии, зарубежный опыт государственной политики и управления) / Под ред. Л. В. Сморгунова. М.: РОССПЭН, 2007. Гл. 35. С. 211—224.
 
 
 Попова О. В. Особенности формирования имиджа государственного служащего (лекция) // Государственная служба. Вестник. 2009. № 2. С. 60-74.

Ссылки 
 Страница О. В. Поповой на сайте факультета политологии СПбГУ
 Почему молодежь политически пассивна — Наше время 07.10.15 с Ольгой Поповой на YouTube

Примечания 

Родившиеся в Асбесте
Политологи России
Выпускники Уральского государственного университета
Преподаватели Карагандинского государственного университета
Преподаватели Санкт-Петербургского политехнического университета
Преподаватели философского факультета Санкт-Петербургского государственного университета
Авторы учебников